Schljapnikow ist der Name von

 Alexander Gawrilowitsch Schljapnikow (1885–1937), sowjetisch-russischer Gewerkschafter und Politiker
 Andrei Wadimowitsch Schljapnikow (* 1959), sowjetischer Sprinter